Зутермайстер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Зутермайстер, Отто (1832—1901) — швейцарский писатель.
 Зутермайстер, Пауль (1864—1905) — швейцарский кальвинистский теолог и публицист.
 Зутермайстер, Петер (1916—2003) — швейцарский публицист и секретарь Швейцарский национальный фонд.
 Зутермайстер, Ханс Мартин (1907—1977) — швейцарский врач и писатель.
 Зутермейстер, Генрих (1910—1995) — швейцарский композитор.